Culicidae - família de insetos habitualmente chamada de mosquito ou pernilongo

Ou ainda:
Amilton Alexandre - conhecido por Mosquito, jornalista brasileiro
Mosquito (álbum) - da banda portuguesa GNR
Mosquito (basquetebolista) - jogador de basquete do Brasil
Mosquito (cantor) - cantor e compositor brasileiro
Mosquito (instrumento cirúrgico) - instrumento cirúrgico
De Havilland DH.98 Mosquito - avião bombardeiro britânico utilizado na Segunda Guerra Mundial
O Mosquito - revista de banda desenhada portuguesa